Messier 75 (M75), een object aan de sterrenhemel
Een gepantserd troepentransportvoertuig M75 ("Armored Full Tracked Personnel Carrier")
 Een verkeersweg:
 M75 (Denemarken), zie Mariendals Mølle Motorvejen
 M75 (Mashreq)